Малинина — женский вариант фамилии .

 Известные носители 
 Малинина, Александра Дмитриевна (1896—1971) — учитель начальных классов, заслуженный учитель школы РСФСР.
 Малинина, Марина Михайловна (Раскова; 1912—1943) — советская лётчица, Герой Советского Союза.
 Малинина, Прасковья Андреевна (1904—1983) — новатор колхозного производства, дважды Герой Социалистического Труда.

Составные фамилии 
 Грекова-Малинина, Надежда Григорьевна (1910—2001) — политический и государственный деятель БССР.